Dorfkirche Steinhagen steht für:

 Dorfkirche Steinhagen (Westfalen), Kirche in Steinhagen, Nordrhein-Westfalen
 Dorfkirche Steinhagen (Vorpommern), Kirche in Steinhagen, Mecklenburg-Vorpommern